

Sigle 
 Grievous bodily harm – gravi lesioni personali, nel diritto penale britannico

Codici 
 GBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Galbraith Lake (Alaska) (Stati Uniti)
 gbh – codice ISO 639-3 della lingua defi gbe

Musica 
 Charged GBH – gruppo musicale britannico
 G.B.H. – album del 1991 di Elvis Costello con Richard Harvey, colonna sonora della serie televisiva G.B.H.

Televisione 
 G.B.H. – serie televisiva britannica